Митино — село в Кетовском районе Курганской области, административный центр Митинского сельсовета.

География 
Село расположено на правом берегу реки Утяк (приток Тобола) в 19 км к юго-востоку от районного центра села Кетово, в 27 км к югу от областного центра города Кургана.

История 
Село Митино основано в 1786 году. Основатель — крестьянин Осип Степанович Козлов. До 1785 года было приписано к Курганской слободе. С 1786 по 1886 годы входило в состав Черемуховской волости, а с 1886 года Митинское стало центром Митинской волости Курганского уезда (по другим сведениям село стало волостным центром с 1865 года).

Изначально в селе жили старообрядцы, в середине XIX века появились переселенцы из Курской губернии, они поселились на север от старообрядцев, немного позже и ещё севернее поселились переселенцы из Северо-Западной и Центральной России, таким образом село состояло из трёх частей соответственно называвшихся Сибиряки, Куршина, Рассея. Из этих частей образовались два сельских земельных общества: старожильческое и российское, просуществовавших до середины 1920-х годов и соответственно именовавшихся селами Старо-Митинским и Ново-Митинским.

Согласно официальной документации 1865 года село Митино представлено как Старо-Митинское и Ново-Митинское, в нём находились церковь, волостное правление и сельское училище (учились 31 мальчик и 7 девочек). Рядом с селом располагались два выселка: Патраков и Ново-Утякский.

На карте Курганского уезда 1913 года отмечены села — Старо-Митинское и Ново-Митинское. Рядом на реке Утяк деревни Патраки и Ново-Утятская.

Не обошли стороной село революция и гражданская война, 1920—1930 годы, были для жителей села самыми тяжелыми: голод, эпидемии, раскулачивания. Были организованны коммуны «Красный Пахарь» (1928), «Ударник», колхоз «Краное Знамя» (1930—1931). Позднее они были объединены в колхоз «Гигант». С присоединением деревень Лиственной, Козлово, Становой и Ровной, колхозом переименовали в «Дружба», он прекратил свое существование в годы перестройки.

Население

Религия

Православный храм пророка Илии 
Строительство первого деревянного однопрестольного храма с колокольней в честь пророка Илии в селе Митинском велось с 1859 по 1865 годы на средства прихожан и добровольные пожертвования по проекту Тобольской губернской строительной комиссией от 10 декабря 1858 года. По обветшании была в 1916 году продан вместе с иконостасом и всеми иконами жителям деревни Лебяжьей Камышевской волости для устройства церкви в этом селении.

В 1905 году прихожанами принято решение о строительстве нового каменного храма на 500 человек молящихся, для чего был начат сбор средств. Место для него отведено в 1909 году рядом с деревянным храмом.

В 1910 году архитектором А. И. Кошкиным был составлен проект нового храма. Подряд на каменную кладку получил крестьянин М. Д. Еличев.

В августе 1910 года выдана храмоздатная грамота, вскоре, 12 сентября, совершена закладка благочинным 2-го благочиния Курганского уезда протоиереем Иоанном Редькиным в сослужении с местным причтом по благословению Преосвященнейшего Евсевия, епископа Тобольского и Сибирского.

Постройку вел Курганский городской архитектор А. З. Басаргин под наблюдением Тобольского епархиального архитектора Ф. Э. Кокотт.

Основные строительные работы произведены летом 1911 года. До 1914 года производились внутренняя отделка и железная кровля с главками и золоченными крестами, в окнах устроены железные решетки.

Новый иконостас с 1914 по 1916 годы выполняла мастерская крестьянина А. П. Решетникова. По завершении был выкрашен бирюзовой эмалью, украшен золоченной резьбой, в него входило 42 иконы на золотом чеканном фоне.

Освящение нового храма во имя Святого Пророка Илии в с. Митинском было совершено 27 декабря 1916 года с благословения Высокопреосвященнейшего Варнавы, архиепископа Тобольского и Сибирского, благочинным Курганских городских церквей протоиереем Иоанном Редькиным в сослужении с местным причтом.

Митинская Пророко-Ильинская церковь действовала до начала 1930-х годов, а в 1934 году была временно занята под ссыпку зерна глубинного пункта, после чего богослужения ещё некоторое время проводились в церковной сторожке. В 1937 году церковь была окончательно закрыта и использовалась под склад «Заготзерно», храм был разграблен, колокольня снесена. Позже в здании размещался продовольственный магазин и контора сельпо.

28 марта 1998 года на сельском сходе было принято решение восстановить храм. В 1999 году при храме в селе Митино вновь открыт православный приход, настоятелем назначен иеромонах Филипп (Попов). В здании был произведен ремонт, а с 2003 года регулярно проходят богослужения, совершаются требы. В 2013 году произведен капитальный ремонт и внутренняя реставрация храма: установлены новые окна и двери, открыта ротонда основного купола.

Старообрядческая организация 
Кроме православных в деревне Митиной издавна проживали старообрядцы. В 1840-е годы незаконные старообрядческие моления совершались в доме крестьянина Гавриила Ивановича Осипова в домашней моленной.

В 1903 году в деревне Старо-Митиной организовано старообрядческое поморское общество, которое в начале 1920-х годов имело свою часовню, которая была закрыта в 1932 году Президиумом Курганского райисполкома на основании отказа общины верующих производить ремонт, была передана Митинскому сельсовету для использования под культурные нужды.

Образование 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Митинская средняя общеобразовательноая школа», организована 6 декабря 1974 года. 18 сентября 2011 года при школе организован детский сад, рассчитанный на 26 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет/

Известные жители 
 Епишев Владимир Семёнович (1925—1999) — резьбошлифовщик инструментального цеха Курганского машиностроительного завода имени В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда.
 Савельев Фёдор Митрофанович (1889—1923) — помощник начальника Курганского уголовного розыска при управлении рабоче-крестьянской милиции, погиб при исполнении служебного долга. Участник Первой мировой войны.
 Синчилов Петр Петрович (иеромонах Петр, 1966—2020) — настоятель храма пророка Илии (2004—2020), наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря (2017—2020).

Примечания 

Населённые пункты Кетовского района